Кубок Угорщини з футболу 2021–2022 — 82-й розіграш кубкового футбольного турніру в Угорщині. Титул здобув Ференцварош.

Календар

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|27 жовтня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|28 жовтня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|3 листопада 2021

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|5 лютого 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|8 лютого 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|9 лютого 2022

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|1 березня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|2 березня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|3 березня 2022

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|20 квітня 2022

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Угорщини на soccerway

2021—2022
Угорщина
Угорщина
2021 в угорському спорті
2022 в угорському спорті